Qallunaat bezeichnet:
 Qallunaat (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qallunaat (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland